Принья́к-ан-Медо́к, Пріньяк-ан-Медок () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 60 км на північ від Бордо.

Історія 

1 січня 2019 року Приньяк-ан-Медок і Бленьян було об'єднано в новий муніципалітет Бленьян-Приньяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 204,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Приньяк-ан-Медок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда